El Penedès Marítim és una marca turística creada pels ajuntaments de Cunit i  Cubelles, per unir a aquests municipis, que malgrat ser pobles veïns i compartir una gran tradició i història estan en l'actualitat separats en dues províncies diferents, i abandonar les seves actuals marques ( Costa Daurada i Costa Barcelona respectivament).

Història 
Els vincles històrics i culturals entre els municipis de Cunit i Cubelles, no s'han perdut malgrat pertànyer a dues províncies diferents, la de Tarragona i la de Barcelona. El Penedès és una de les regions més antigues de Catalunya i ja des del , aquesta terra ha compartit una destinació comuna.

El Patrimoni, la Cultura, el Paisatge, l'Enologia, la Gastronomia i les seves platges són alguns dels elements característics d'aquesta franja marítima, aquest territori és l'escenari ideal per gaudir de les vacances.

Els ibers, els romans, l'època medieval i les ermites romàniques, els castells... fins a l'actualitat, el Penedès Marítim pertany a una història comuna que es remunta a fa 2500 anys, amb els Cossetans, la tribu dels ibers que habitava el territori.

Des del , el Penedès té una gran tradició vinícola, el Penedès Marítim és la terra entre les vinyes mil·lenàries del Penedès i la Mar Mediterrània.

Municipis de la marca 
Encara que el projecte va arrencar amb tan sols dos municipis, Cunit i Cubelles, al projecte se li sumen en l'actualitat tot un seguit de municipis que comparteixen el sentiment històric de l'antiga vegueria del Penedès.

Aquests són:

Notes 

Penedès